La 1. Lig 1994/95 fue la 37.ª temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Superliga de Turquía
Fútbol en 1994
Fútbol en 1995
Deporte en Turquía en 1994
Deporte en Turquía en 1995